Eternals – film del 2021 diretto da Chloé Zhao
 Eterni (Eternals) – gruppo di personaggi dei fumetti Marvel Comics
 Eternals – album dei Seventh Avenue del 2004

Pagine correlate 
 Eternal